Puchar EHF piłkarzy ręcznych - (Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej) – międzynarodowe, klubowe rozgrywki piłki ręcznej, utworzone z inicjatywy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) w 1981 i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 1981/1982, przeznaczone dla męskich drużyn klubowych zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych, które nie zostały zakwalifikowane do Ligi Mistrzów.

Triumfatorzy

Według klubów

Według krajów

Zobacz też 
 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar EHF